PP désigne
 un sigle :
 un parti politique :
Parti populaire, un parti espagnol,
 Parti populaire, un parti belge,
 Partido Progressista, un parti brésilien,
 Parti pirate, nom de nombreux partis dans le monde,
 Place publique, un parti français ;
 Prodŭlzhavame promyanata (Nous continuons le changement), une coalition bulgare ;
  abréviation de pianissimo, nuance en musique ;
 PP, une classe de la théorie de la complexité, un domaine de l'informatique théorique ;
 polypeptide pancréatique, une hormone digestive ;
 punctum proximum, en optique ;
 Pushchino Pulsar, désignation anglophone pour les pulsars découverts à l'observatoire radioastronomique de Pouchtchino en Russie ;
 vitamine PP ou B3, en biochimie ;
 Walther PP, un  pistolet allemand ;
 une abréviation qui signifie :
professeur principal ;
pleine propriété, le droit le plus étendu que l'on puisse avoir sur une chose ;
participe passé ;
 par procuration ;
Pastor Pastorum (serviteur des serviteurs [de Dieu]), l'un des titres du pape, ou peut être une abréviation de Papa, qui signifie pape en latin ;
préfecture de police de Paris ;
Petit Paumé, guide de la ville de Lyon ;
PayPal, service de paiement en ligne ;
premier président, magistrat français à la tête d'une cour d'appel ;
place Pury, Neuchâtel ;
photo de profil ;
Paris Première, chaîne de télévision généraliste nationale française privée payante ;
chaîne proton-proton, une chaîne de réactions de fusion nucléaire ;
 un code qui désigne :
 polypropylène, selon la norme ISO 1043 (liste des plastiques) ;
 Pointe-à-Pitre, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Alaska, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la liste (désuète) des codes de pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2 ;

PP. peut faire référence à :
 pères, par exemple : les PP. jésuites ;

pp. (en minuscules) fait référence à :
 pages, l’abréviation «  » étant en usage dans plusieurs pays francophones. Néanmoins, le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale retient seulement la graphie «  » pour l'abréviation de « page(s) » ;

p. p. peut faire référence à :
 p. p. en mathématiques signifie presque partout.

Notes et références 

Abréviation
Code